Quartett (von lateinisch quartus „vierter“) steht für eine Vierergruppe:

 Quartett (Musik), Gruppe von vier Musikern oder ein Musikstück für eine solche Gruppe
 Quartett (Kartenspiel), Kartenspiel aus Vierer-Kartensätzen
 Quartett (Verslehre), Form der ersten beiden Strophen des Sonetts 
 in der Quantenmechanik ein Zustand mit der Multiplizität vier

Literarische Werke:
 Quartett (Heiner Müller), Theaterstück von Heiner Müller
 Quartett (Roman), Roman von Jean Rhys

Filme:
 Quartett (1948), Film nach Novellen von William Somerset Maugham
 Quartett (1981), Verfilmung des Romans von Jean Rhys durch James Ivory
 Quartett (2012), Film des Regisseurs Dustin Hoffman

Quartet (englisch für Quartett) steht für:
 Quartet (Computerspiel), ein Arcade-Jump-’n’-Run-Computerspiel von Sega (1986)
 Quartet (Pat-Metheny-Album), Album von Pat Metheny
 Quartet (Ultravox-Album), Album von Ultravox

Siehe auch:

 Amiga-Quartett, Schallplattenserie von Amiga 
 Anscombe-Quartett, vier Mengen von Datenpunkten
 Das Literarische Quartett, eine ZDF-Sendung
 Das Quartett, TV-Serie
 Metabolisches Syndrom, wegen der vier Krankheitsfaktoren auch tödliches Quartett genannt